Ordet Skylla har flere betydninger eller specialiseringer:
 Skylla – et uhyre fra græsk mytologi.
 Skylla (prinsesse) – en prinsesse fra græsk mytologi, datter af kong Nisos.